Csehország
 Skalka, település a Hodoníni járásban
 Skalka, település a Prostějovi járásban
 Skalka u Doks, település a Česká Lípa-i járásban
 Skalka, Cheb településrésze a Chebi járásban
 Skalka, Hazlov településrésze a Chebi járásban
 Szlovákia
 Vágsziklás (1899-ig Szkalka, szlovákul Skalka nad Váhom), község a Trencséni kerület Trencséni járásában